SACCADE est un modèle neuro-développemental qui utilise la remédiation pédagogique et cognitive en autisme, issu d'un centre d'expertise en autisme situé dans la région de Québec. Il se base sur la rencontre de Lise Saint-Charles, une spécialiste de l'autisme qui travaillait dans le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) du Bas-Saint-Laurent, et Brigitte Harrisson, travailleuse sociale elle-même autiste.

Le modèle comprend plusieurs méthodes, dont l'utilisation d'un code écrit appelée Langage SACCADE Conceptuel (LSC), conçu pour aider les personnes autistes à passer de la pensée visuelle à la pensée verbale et à développer leurs facultés de communication avec les non-autistes.

Principes 
Brigitte Harrisson conçoit l'autisme comme un mode perceptif et cognitif particulier, qu'elle nomme structure autistique. Pour elle, la personne autiste qui ne peut comprendre les situations sociales utilisera son corps afin de gérer le stress provoqué, ce qui produira des situations et comportements inappropriés (voir stéréotypie).

Les compétences cognitives que lui permet d'acquérir le Langage Saccade Conceptuel améliorent la faculté de la personne autiste à initier un contact et réduisent son temps de réaction face à une stimulation de type social. 

Harrisson compare ce langage à l'alphabet braille pour les aveugles, et à la langue des signes pour les sourds.

Lien avec la recherche 
Comme le précise Harrisson, la méthode Saccade ne vise pas à guérir de l'autisme, mais à permettre à chaque personne autiste d'accéder à son plein potentiel d'apprentissage. Cette méthode s'est construite au Québec en contrepoint de l'Analyse appliquée du comportement (ABA) ; il est en effet conçu comme moins onéreux et moins agressif que l'ABA.

Développement 
Le modèle Saccade a été implanté dans plusieurs établissements au Québec et en France. Il est possible de suivre les formations SACACDE en salle et en ligne.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles

Liens externes 
Site officiel de Saccade, Centre d'expertise en autisme
Interview de Brigitte Harrisson, architecte du langage entre les autistes et les neurotypiques, sur Radio-Canada

Autisme au Canada
Méthode de prise en charge de l'autisme